Квинтиан () от Квинт, на латински „петият", е име на:

 Тиберий Клавдий Помпеян Квинтиан, участва 181/182 г. в заговор против император Комод
 Луций Рагоний Уринаций Ларций Квинтиан, суфектконсул преди 193 г.
 Луций Рагоний Уринаций Тускений Квинтиан, суфектконсул 210? г. и фламин; баща на Рагоний Венуст
 Клавдий Квинтиан, конник от Антиохия в Сирия и баща на генерал Тиберий Клавдий Помпеян
 Тиберий Клавдий Квинтиан, консул 235 г.
 Луций Рагоний Квинтиан, консул 289 г.

Вижте също 
 Квинтилиан